Billy Quirk (29 de março de 1873 — 20 de abril de 1926) foi um ator norte-americano da era do cinema mudo. Ele apareceu em 182 filmes entre 1909 e 1924.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema
Cinema mudo
Naturais de Jersey City